Phoebe, a Szaturnusz egyik külső holdja
 Phoebe, Phoibé, Uranosz és Gaia leánya, titanisz
 Phoebe, Hermosz feleségének, Kleopátrának anyja
 Phoebe, Artemisz és Diana mellékneve, „fényes”, „sugárzó”
 Phoebe, Föbe, Phoibé női utónév
 Phoebe, Föbe, Fébé, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében említett nő, aki a kenkreai egyház szolgálatában állt (Röm 16,1) 
 Phoebe, növénynemzettség
 Phoebe, rovarnemzettség
 Phoebe, 1998-ban tervbe vett Acorn számítógép
 Phoebe, Frederic Leighton olajfestménye